Bussy-le-Repos kan syfta på:

* Bussy-le-Repos, Marne, fransk kommun i departementet Marne
 Bussy-le-Repos, Yonne, fransk kommun i departementet Yonne